



Ain (01) 
 L'Abergement-Clémenciat, commune du canton de Châtillon-sur-Chalaronne
 L'Abergement-de-Varey, commune du canton d'Ambérieu-en-Bugey
 Le Grand-Abergement, ancienne commune appartenant à Haut-Valromey
 Le Petit-Abergement, ancienne commune appartenant à Haut-Valromey

Côte-d'Or (21) 
 Labergement-Foigney, commune du canton de Genlis, arrondissement de Dijon, dans le département de la Côte-d'Or
 Labergement-lès-Auxonne, commune du département de la Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté
 Labergement-lès-Seurre, commune du canton de Seurre, arrondissement de Beaune, dans le département de la Côte-d'Or

Doubs (25) 
 Labergement-du-Navois, commune du canton d'Amancey, dans le département du Doubs, en Franche-Comté
 Labergement-Sainte-Marie, commune du canton de Mouthe, dans le département du Doubs

Saône-et-Loire (71) 
 L'Abergement-de-Cuisery, arrondissement de Louhans, dans le département de Saône-et-Loire
 L'Abergement-Sainte-Colombe, commune du canton de Saint-Germain-du-Plain, dans le département de Saône-et-Loire

L'Abergement, commune du district du Jura-Nord vaudois, dans le canton de Vaud

Homonymie de toponyme